Un alphabet est un ensemble de symboles dont chacun représente un des phonèmes d’une langue.

Cinéma 

 Alphabet, un film documentaire allemand de 2013.

 The Alphabet, un film de David Lynch sorti en 1968.

Autres 
Alphabet peut aussi désigner :
 Alphabet, une entreprise ayant repris l'ensemble des activités de Google, lors d'une réorganisation en 2015 ;
  Alphabet, la filiale de location automobile longue durée multi-marques de BMW Group ;
 Alphabet, une œuvre multimédia de Murielle Lefèvre, Frédéric Durieu et Jean-Jacques Birgé.